Kipkemoi ist der Familienname folgender Personen:

 Elijah Kipkemoi Yator (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer
 Gladys Jerotich Kipkemoi (* 1986), kenianische Hindernisläuferin
 Joan Kipkemoi Rotich (* 1993), kenianische Hindernisläuferin
 Jonah Kipkemoi Chesum, kenianischer Paralympic-Mittelstreckenläufer
 John Kipkemoi Kirui, kenianischer Marathonläufer
 Kenneth Kiprop Kipkemoi (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 Paul Kipkemoi Chelimo (* 1990), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Paul Kipkorir Kipkemoi (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Kipkemboi
 Jepkemoi / Chepkemoi